Kusmin () oder Kuzmin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Michailowitsch Kusmin (1891–1980), russisch-sowjetischer Geologe und Hochschullehrer

 Anton Sergejewitsch Kusmin (* 1965), russischer Maler, Kurator und Dichter
 Boris Petrowitsch Kusmin (1941–2001), sowjetischer Ruderer
 Dmitri Sergejewitsch Kusmin (* 1966), russischer Politiker
 Fjodor Sergejewitsch Kusmin (* 1983), russischer Tischtennisspieler
 Hennadij Kusmin (1946–2020), sowjetischer bzw. ukrainischer Schachspieler
 Igor Kuzmin (* 1982), estnischer Ruderer
 Iwan Nikolajewitsch Kusmin (* 1962), russischer Ski-Orientierungsläufer

 Nikita Kuzmin (* 1997), ukrainischer Tänzer
 Oleg Alexandrowitsch Kusmin (* 1981), russischer Fußballspieler
 Pawel Iljassowitsch Kusmin (* 1988), russischer Billardspieler
 Renat Kusmin (* 1967), ein stellvertretender Generalstaatsanwalt der Ukraine
 Rodion Ossijewitsch Kusmin (1891–1949), sowjetischer Mathematiker
 Roman Iwanowitsch Kusmin (1811–1867), russischer Architekt
 Sergei Wassiljewitsch Kusmin (* 1987), russischer Boxer
 Vladimir Kuzmin (* 1943), russischer Maler und Lichtkünstler, siehe Molitor & Kuzmin
 Wadim Alexejewitsch Kusmin (1937–2015), sowjetischer bzw. russischer Physiker
 Walentin Grigorjewitsch Kusmin (1925–2011), sowjetisch-russischer Schriftsteller, Publizist, Übersetzer
 Walentin Wiktorowitsch Kusmin (1941–2008), sowjetischer Schwimmer

Kuzmin steht für:
 Kuzmin (Sremska Mitrovica), Ort in der Opština Sremska Mitrovica, Serbien
 Kuzmin (Kosovo), Ort in der Gemeinde Fushë Kosova, Kosovo

russische Schreibweise der ukrainischen Ortschaften:
 Kusmyn (Horodok), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Horodok
 Kusmyn (Krassyliw), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Krassyliw